1. division 2016-17 (eller NordicBet Liga af sponsorårsager) sammenfatter sæsonen for den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken administreres af DBU.

Efterårssæsonen startede den 21. juli 2016 og sluttede den 1. december 2016.

Forårssæsonen startede den 5. marts 2017 og sluttede den 27. maj 2017.

Nye hold denne sæson er Hobro, der rykkede ned fra Superligaen samt AB, Fremad Amager og Nykøbing FC, der alle rykkede op fra 2. division.

Struktur 
1. division består af 12 hold, der møder hinanden tre gange på en sæson. Dette giver i alt 33 kampe.

Strukturændringen i Superligaen har haft sin indflydelse på oprykningen fra 1. division. Vinderen rykker direkte op, mens nummer 2 og 3 spiller playoff mod hold fra Superligaen om to oprykningspladser.

Nummer 11 og 12 rykker ned i 2. division.

Deltagere

Stilling

Resultater 

De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Nedrykkeren fra Superligaen samt nummer 4-8 fra sidste sæson i 1. division har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11

Runde 12-33

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 27. maj 2017

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 27. maj 2017

Referencer 

Fodboldsæson 2016-17
Sæsoner i 1. division (fodbold)